A Rádio Universidade é uma estação de rádio brasileira com sede em Bento Gonçalves, RS. Pertence à Universidade de Caxias do Sul (UCS), é filiada a UCS FM de Caxias do Sul e opera na frequência 89,9 MHz FM.

Ver também 
UCS TV

Ligações externas 
Portal da UCS
Site da rádio

Universidade FM